Vassili Tchapaïev (1887-1919), militaire russe et soviétique
 Classe Tchapaïev, classe de navires soviétiques
 Tchapaïev, film de 1934 des frères Vassiliev
 , roman de Dmitri Fourmanov publié en 1923.
 Tchapaïev et Poustota (Чапаев и Пустота), titre russe du roman La Mitrailleuse d'argile de Viktor Pelevine (1996)

Patronyme russe